Би́рнин-Ко́нни () — город в юго-западной части Нигера, на территории региона Тахуа. Административный центр . Значимый транспортный и торговый центр.

Географическое положение 
Город находится в южной части региона, вблизи границы с Нигерией, на расстоянии приблизительно 337 километров к востоку от столицы страны Ниамея. Абсолютная высота — 257 метров над уровнем моря.

Климат 
Влажный сезон в городе длится с мая по сентябрь.

Население 
По данным переписи 2001 года численность населения города составляла 42 897 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Преобладающая этническая группа — хауса.

Примечания 

Города Нигера